Megalodacne är ett släkte av skalbaggar. Megalodacne ingår i familjen trädsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trädsvampbaggar
Megalodacne